Ли́шний челове́к / Спу́тник Юпи́тера () — венгерская фантастическая драма 2017 года, снятая режиссером Корнелем Мундруцо. Фильм был отобран для участия в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля (2017) в борьбе за Золотую пальмовую ветвь.

Сюжет  
Молодого семнадцатилетнего сирийского беженца Арьяна подстрелили во время нелегального пересечения границы с Венгрией. После ранения он обнаруживает в себе способность летать. Аръян удается бежать из лагеря для беженцев с помощью доктора Штерна, который спонсировал проект с целью развить его экстраординарную способность. Преследуемые директором лагеря двое мужчин отправляются на поиски денег и безопасного места. Захваченный невероятным даром Арьяна, Штерн решает сосредоточиться на мире, где чудеса можно продать.

В ролях

Примечания  
 

Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы Венгрии в жанре фэнтези
Фильмы Венгрии 2017 года
Фильмы на венгерском языке
Фильмы об иммигрантах
Фильмы Корнеля Мундруцо